SZ steht für:
 Kanton Schwyz in der Schweiz
 Sammlung Zivilsachen, Sammlung bürgerlichrechtlicher Entscheidungen in Österreich (des Obersten Gerichtshofs)
 Säumniszuschlag, eine Strafgebühr für verspätete Zahlung
 Säurezahl, in der Chemie
 Savigny-Zeitschrift, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte
 Schauzeichen, Kommunikationstechnik
 Schlüssel-Zusatz, eine Schlüsselmaschine der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, siehe Lorenz-Schlüsselmaschine
 Schülerzeitung, inoffiziell
 Searle-Zinn, siehe SZ-Modell
 Sein und Zeit, das Hauptwerk der frühen Philosophie von Martin Heidegger
 Sklavenzentrale, das größte deutschsprachige Forum für BDSM
 Sommerzeit, allgemeine Abkürzung unabhängig von der Zeitzone
 Staengel & Ziller, eine Kakao- und Schokoladenfabrik, siehe Eszet
 Stillzeit, in der Medizin
 Strana zelených, diverse Grüne Parteien
 Eswatini, Landescode nach ISO 3166
 Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, meist ZRG abgekürzt
 Szőllősy-Verzeichnis, Musikwerkeverzeichnis der Kompositionen von Béla Bartók
 China Southwest Airlines (IATA-Code), chinesische Fluggesellschaft

SZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Salzgitter
 Nordirland: County Down
 Norwegen: Bergen in der Provinz Hordaland
 Österreich: Bezirk Schwaz
 Polen: kreisfreie Stadt Zabrze
 Schweiz: Kanton Schwyz

Tageszeitungen:
 Saarbrücker Zeitung
 Sächsische Zeitung
 Schwäbische Zeitung
 Schwetzinger Zeitung
 Segeberger Zeitung
 Siegener Zeitung
 Sindelfinger Zeitung, heute meist als SZ/BZ
 Süddeutsche Zeitung, meistens im überregionalen Bezugsrahmen gemeint
SŽ steht für:
 Slovenské železnice, Staatsbahn der Ersten Slowakischen Republik in den Jahren 1939 bis 1945
 Slovenske železnice, staatliche slowenische Eisenbahngesellschaft

sz ist:
 ß, „Eszett“, ein Buchstabe des deutschen Alphabets
 ein Digraph im Polnischen, gelesen wie das deutsche „sch“, siehe Polnische Sprache
 ein Digraph des Ungarischen, gelesen wie das deutsche „ß“, siehe Ungarische Sprache

.sz steht für:
 .sz, die länderspezifische Top-Level-Domain von Eswatini

Abkürzung